

Települések

Horvátország
Bosanci falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében

Oroszország
Bosanci falu a Pszkovi területen a Sztrugi Krasznyije-i járásban

Románia
Bosanci falu Suceava megyében Dél-Bukovinában